Cilento bezeichnet:

 Cilento, Gebiet in der italienischen Region Kampanien
 Die DOC-Weine aus dem Cilento, siehe Cilento (Wein)

Cilento ist der Nachname folgender Personen:

 Diane Cilento (1933–2011), australische Schauspielerin
 Giuseppe Cilento (1923–1994), brasilianischer Chemiker
 Raphael Cilento (1893–1985), australischer Arzt und Tropenmediziner
 Wayne Cilento (* 1949), US-amerikanischer Tänzer und Choreograph